Municipio de Phillipsburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Phillipsburg (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Phillipsburg (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.